Суперкубок Киргизстану з футболу 2021  — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 1 липня 2021 року між чемпіоном Киргизстану клубом Дордой та володарем кубка Киргизстану клубом Алай.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на сайті ФК Дордой
 Матч на rsssf

2021
Киргизстан
Липень 2021
2021 в киргизькому спорті